Olgiati ist der Familienname folgender Personen:

 Camillo Olgiati († 1940), Schweizer Politiker, Tessiner Grossrat, Nationalrat und Staatsrat 
 Carlo Olgiati (1824–1889), Schweizer Staatsanwalt, Politiker, Tessiner Grossrat und Ständerat
 Daria Pezzoli-Olgiati (* 1966), Schweizer Religionswissenschaftlerin
 Giuseppe Olgiati (1660–1736), italienischer Priester, Prothonotar und Bischof von Como
 Libero Olgiati (1908–1986), Schweizer Rechtsanwalt, Politiker, Tessiner Grossrat, Nationalrat und Gemeindepräsident von Giubiasco
 Rodolfo Olgiati (1905–1986), Schweizer Pädagoge und humanitärer Aktivist
 Rudolf Olgiati (1910–1995), Schweizer Architekt
 Valerio Olgiati (* 1958), Schweizer Architekt